Sinan (naam), een Turkse en Arabische naam

Personen

Wetenschap en techniek 
 Ibrahim ibn Sinan (Bagdad, 908 – Bagdad, 946), Arabisch wiskundige en astronoom
 Koca Mimar Sinan Ağa, Ottomaans architect
 Sinan ibn Thabit (ca. 880 – 943), Arabisch arts, wiskundige en astronoom

Cultuur 
 Marc Sinan (1976), gitarist en componist van Turkse, Armeense en Duitse komaf
 Sinan Akçıl (1983), Turks componist, songwriter, muziekproducent en zanger
 Sinan Can, Nederlands journalist en programmamaker
 Sinan Cihangir (1970) is een Turks-Nederlands acteur, trainingsacteur en model
 Sinan Eroglu (1987) is een Nederlands acteur van Turkse afkomst

Voetbal 
 Sinan Bolat (1988), Turks-Belgisch voetbaldoelman
 Akın Sinan Dağdelen (1977), Turks voetbaldoelman
 Sinan Bytyqi (1995), Kosovaars-Oostenrijks voetballer
 Sinan Gümüş (1994), Turks-Duits voetballer, vleugelspeler
 Sinan Kaloğlu (1981), Turks voetballer
 Sinan Keskin (1994), Nederlands-Turks voetballer, middenvelder
 Sinan Kurt (1996), Duits voetballer van Turkse origine, middenvelder
 Musa Sinan Yılmazer (1987), Turks voetballer, aanvaller
 Sinan Ören (1987), Turks voetbaldoelman

Overige sporten 
 Sinan Güler (1983), Turks basketbalspeler
 Sinan Şamil Sam (1974 – 2015), Turks bokser, bijfenaamd "De Stier van de Bosporus"

Diversen 
 Sinan, personage in Kinderen geen bezwaar
 Sinan Erdem Dome, sportstadion in Istanboel (Turkije)